Q (латиница)
 Q (минерал)
 Q (журнал)
 Q (бондиана)
 Q (маршрут метро, Нью-Йорк)
 Q (Street Fighter)
 Q (язык программирования)
 Гаплогруппа Q (Y-ДНК)
 Гаплогруппа Q (мтДНК)
 Q (Звёздный путь)

См. также 
 Кью